Pilar Domínguez-López e Sheila Solsona Carcasona erano le detentrici del titolo, ma Solsona Carcasona non ha partecipato. Domínguez-López ha fatto coppia con Lucía Cervera-Vázquez, ma ha perso nel 1º turno contro Cristina Dinu e Doroteja Erić.

Il doppio del torneo di tennis Internacionales de Andalucía Femeninos 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lara Arruabarrena-Vecino e Estrella Cabeza Candela che hanno battuto in finale Leticia Costas Moreira e Inés Ferrer Suárez 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Lara Arruabarrena-Vecino /  Estrella Cabeza Candela (campionesse)
 Leticia Costas Moreira /  Inés Ferrer Suárez (finale)

 Jana Čepelová /  Katarzyna Piter (semifinali) 
 Laura Thorpe /  Maša Zec Peškirič (primo turno, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Internacionales de Andalucía Femeninos 2011